Größtenberg heißen:
 Rohrauer Größtenberg, 1810 m, Gipfel im Sengsengebirge der Windischgarstener Alpen
 Großer Größtenberg, 1724 m, mit Kleiner Größtenberg 1718 m, Hauptgipfel im Reichraminger Hintergebirge der Windischgarstener Alpen
 Ramsauer Größtenberg, 1458 m, Gipfel der Steyrtaler Voralpen